Mellemvægt henviser til forskellige artikler:

Mellemvægt (roman) – roman af Kim Fupz Aakeson.
Mellemvægt (sport) – vægtklasse i forskellige sportsgrene, blandt andet brydning og boksning.